The National Basketball Association's Defensive Player of the Year Award is een individuele prijs die sinds 1983 wordt toegekend aan de beste verdediger. De winnaar wordt gekozen door een panel van 125 sportjournalisten, die hun persoonlijke top-3 indienen. In elke top-3 is een eerste plek vijf, een tweede plek drie en een derde plek één punt waard. De speler met het hoogste puntentotaal wint de prijs. Sinds de introductie van de prijs, is deze toegekend aan 13 verschillende spelers. De prijs werd met vier keer het vaakst gewonnen door Dikembe Mutombo en Ben Wallace. In 2005-06, won Ben Wallace van de Detroit Pistons de prijs met 420. Bruce Bowen van de San Antonio Spurs werd tweede met 308 punten en Andrei Kirilenko van de Utah Jazz werd met 121 punten derde.

Winnaarsoverzicht 

NBA Awards